Il singolare del torneo di tennis Legg Mason Tennis Classic 1997, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Michael Chang che ha battuto in finale Petr Korda 5-7, 6-2, 6-1.

Teste di serie 

 Michael Chang (Campione)
 Petr Korda (finale)
 Andre Agassi (secondo turno)
 Chris Woodruff (secondo turno)
 Jason Stoltenberg (terzo turno)
 Lionel Roux (secondo turno)
 Scott Draper (quarti di finale)
 Tommy Haas (quarti di finale)

 Kenneth Carlsen (terzo turno)
 Sargis Sargsian (primo turno)
 Brett Steven (semifinali)
 Marzio Martelli (secondo turno)
 Justin Gimelstob (primo turno)
 Vince Spadea (quarti di finale)
 Michael Joyce (secondo turno)
 Fernon Wibier (terzo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Legg Mason Tennis Classic 1997